Hans Bollmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Bollmann (Journalist) (1894–1945), deutscher Sportjournalist
 Hans-Heinz Bollmann (1889–1974), deutscher Opern- und Operettensänger (Tenor)